Izabela Aragońska (ur. 1271, zm. 1336) – królowa portugalska, córka króla Aragonii Piotra III Wielkiego, żona króla Portugalii Dionizego I, święta katolicka
 Izabela Aragońska (ur. 1247, zm. 1271) – królowa francuska, córka króla Aragonii Jakuba I Zdobywcy, żona króla Francji Filipa III Śmiałego
 Izabela Aragońska (ur. 1300 lub 1302, zm. 1330) – królowa niemiecka, córka króla Aragonii Jakuba II Sprawiedliwego, żona króla niemieckiego Fryderyka III Pięknego
 Izabela Aragońska (ur. 1470, zm. 1524) – księżna Mediolanu i Bari, córka króla Neapolu Alfonsa II, żona księcia Mediolanu Giana Galeazza Sforzy, matka królowej polskiej Bony Sforzy